Зыково — топоним:

Белоруссия 
 Зыково — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Зыково — деревня в Логойском районе Минской области.
 Зыково — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Зыково — село в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Зыково — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Зыково — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Зыково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Зыково — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Зыково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Зыково — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Зыково — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Зыково — село в Нолинском районе Кировской области.
 Зыково — село в Берёзовском районе Красноярского края.
 Зыково — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Зыково — село в составе городского округа Саранск Республики Мордовия.
 Зыково — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Зыково — село в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Зыково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Зыково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Зыково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Зыково — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Зыково — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
 Зыково — село в Новоспасском районе Ульяновской области.

Транспорт 
 Зыково — остановочный пункт (ранее — железнодорожная станция) в селе Зыкове.

См. также 
 Зыков
 Зыковы
 Зыкина
 Зыкунов